Элизабет Тэлбойс, 4-я баронесса Тэлбойс из Кайма (; около 1520—1563) — английская аристократка, наследница семейных титула и владений баронов Тэлбойс из Кайма; в браке — графиня Уорик. По матери Элизабет была единоутробной сестрой Генри Фицроя — бастарда короля Генриха VIII.

Биография

Происхождение 
Элизабет была единственной дочерью Гилберта Тэлбойса, 1-го барона Тэлбойс из Кайма, и его жены Элизабет «Бесси» Блаунт. Помимо Элизабет в семье было по меньшей мере двое сыновей — Джордж и Роберт; кроме того, от связи с английским королём Генрихом VIII у матери Элизабет был сын Генри Фицрой, герцог Ричмонд и Сомерсет, а от последующего брака с Эдвардом Клинтоном — три дочери. Точная дата рождения девочки неизвестна, однако случилось это примерно в 1520 году: на 1522 год приходится первое упоминание Бесси в качестве жены Тэлбойса, при этом Элизабет была примерно на год младше Генри Фицроя и примерно на два года старше своего брата Джорджа. Предположительный год рождения Элизабет дал некоторым исследователям основание полагать, что двое старших детей Бесси, Генри Фицрой и Элизабет, были полнородными братом и сестрой, и настоящим отцом Элизабет был король Генрих VIII. Кроме того, в Inquisition post mortem, средневековой переписи владений, смертей и наследования, отмечено, что в июне 1542 года Элизабет было 22 года. Однако Элисон Уэйр считает, что брак родителей Элизабет был заключён не позднее конца 1519 года, и сама девочка была дочерью Гилберта Тэлбойса.

Первый брак 
Первым мужем Элизабет стал Томас Уимбиш. Томас оказался под опекой короля в 1536 или 1537 году, когда его предыдущий опекун  был казнён; в 1539 году право опеки и последующего брака Томаса было передано отчиму Элизабет графу Линкольн. К этому времени Томас был обручён с дочерью своего покойного опекуна Дороти Хасси, однако ради брака с Элизабет помолвка была разорвана. Элизабет с мужем проживала в , Линкольншир, где 13 октября 1541 года их посетил король Генрих VIII, проявлявший к Элизабет особое внимание. Именно Генрих VIII защитил права Элизабет как наследницы баронского титула и владений после смерти обоих её братьев.

Брак с Уимбишем не был счастливым: Элизабет была баронессой в собственном праве, тогда как её супруг был всего лишь джентри. Томас пытался добиться права именоваться «лордом Тэлбойс», но Элизабет, откровенно не любившая супруга, при поддержке короля и вопреки законам и традициям того времени помешала Томасу. Генрих VIII оставил в своём решении для Томаса оговорку: в случае рождения у супругов детей он мог именовать себя «лордом Тэлбойс по праву жены»; однако брак Элизабет и Томаса Уимбиша оставался бездетным. До самой своей смерти король покровительствовал Элизабет и её супругу. Так, документ от 2 декабря 1546 года подтверждает переход во владение супругов двух особняков в Вустершире. Ранее супруги получили в дар от короля владения в Уорикшире.

Второй брак 
Первый супруг Элизабет скончался до 1553 года, поскольку этим годом датирован её второй брак: мужем баронессы стал Амброуз Дадли, четвёртый сын Джона Дадли, герцога Нортумберленда, и его жены Джейн Гилфорд. Для Амброуза это также был второй брак: его первая жена Энн Хорвуд скончалась от потливой горячки в 1552 году; в том же году скончались и оба его ребёнка. В том же 1553 году произошёл кризис престолонаследия после смерти Эдуарда VI, сына Генриха VIII. Семья Дадли поддержала протестантку Джейн Грей и, когда на престол взошла католичка Мария I, Амброуз в числе прочих оказался заключён в Тауэр, а сама Элизабет лишилась части своих владений. В 1554 году после казни Джейн Грей и Гилфорда Дадли Элизабет отправила ходатайство супругу королевы Филиппу Испанскому, в котором умоляла освободить её мужа. Филипп благоволил Элизабет, и потому ходатайство было удовлетворено: в декабре 1554 или январе 1555 года Амброуз, ставший главой семьи, был освобождён. После освобождения мужа Элизабет отправила супругу королевы благодарственное письмо, в котором также просила вернуть ей конфискованные владения, что также было удовлетворено.

Имущество Дадли было конфисковано во время судов в 1553 году, однако в 1554 году королева Мария возвратила свекрови Элизабет часть личного имущества и даровала ей право пользования домом её покойного супруга в Челси, где Джейн Дадли умерла 15 или 22 января 1555 года. Несмотря на то, что сам Амброуз был лишён всех имущественных прав, Мария позволила ему принять наследство матери. Однако чтобы утвердиться при дворе, Дадли пришлось участвовать в военных кампаниях Филиппа Испанского, которые к 1558 году практически довели Элизабет до банкротства. Ситуация изменилась со смертью Марии I и восшествием на престол протестантки Елизаветы I: Дадли были возвращены все владения, а в 1561 году супругу Элизабет были дарованы семейные титулы графа Уорика и барона Лайла. Резиденцией супругов стал Уорикский замок.

Семейная жизнь Элизабет и Амброуза оказалась довольно счастливой, хотя и бездетной: никаких сведений о беременностях или рождении Элизабет детей нет, кроме того, что в 1555 году она перенесла ложную беременность. Элизабет скончалась в 1563 году, когда Амброуз воевал во Франции. Титул Элизабет отошёл короне, а владения — сёстрам её отца и их потомкам. Амброуз женился в третий раз в 1565 году, однако так и не оставил потомства.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тэлбойсы
Родившиеся в 1520-е годы
Женщины эпохи Тюдоров
Элизабет Тэлбойс
Элизабет Тэлбойс